Hatebreed – piąty album studyjny amerykańskiej grupy muzycznej Hatebreed.

Lista utworów

Twórcy 
 Jamey Jasta - śpiew
 Frank Novinec – gitara
 Wayne Lozinak – gitara
 Chris Beattie – gitara basowa
 Matt Byrne – perkusja
 Chris –Zeuss Harris - produkcja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy Hatebreed
Albumy metalcore’owe